Ка́рлес «Чарли» Реша́к-и-Серда́ (; 13 января 1947, Педральбес, Испания) — испанский футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока 
Дебют Решака состоялся в 1965 году в Кубке Испании против «Расинга», где «Барселона» победила со счётом 4-0. Решак забил последний гол. В 1971 стал обладателем Трофея Пичичи вместе с игроком «Хетафе» Хосе Эулохио Гарате, забив 17 голов в 29 играх. В 1979 году в игре против «Фейеноорда» в Кубке обладателей кубков Решак оформил хет-трик.
В финале Кубка Испании против «Лас-Пальмаса» Карлес Решак стал главной звездой матча, он забил 2 гола, и в итоге «Барселона» одержала победу со счётом 3-1. Карлес Решак закончил карьеру футболиста в 1981 году. 1 сентября 1981 года состоялся дружеский матч против сборной Аргентины на «Камп Ноу». Решак провёл в «Барселоне» 22 года и затем стал скаутом клуба.
За сборную Испании сыграл 15 матчей и забил 2 гола. Участвовал в чемпионате мира 1978 года.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры футболиста Решак присоединился к тренерскому составу «Барселоны Атлетик». В 1984 году он окончил курсы вместе с экс-игроками Барсы Антони Торессом, Хуаном Асенси и Хоакимом Рифе. В сезоне 1987/88 Решак был ассистентом тренера «Барселоны» Луиса Арагонеса, после смещения Арагонеса, стал главным тренером первой команды, но только до конца сезона. После прихода Йохана Кройфа Решак также остаётся ассистентом голландца. В сезоне 1990/91 Кройфу из-за проблем с сердцем приходится оперироваться, его заменяет Решак. С февраля 1991 года он руководит командой до конца сезона, и «Барселона» выигрывает чемпионат Испании. В эру «Dream team» Кройфа, Решак остаётся помощником тренера до самой отставки Кройфа в 1996 году. Он снова занимает пост главного тренера. Следующим тренером становится Сэр Бобби Робсон. Решак становится скаутом клуба. Именно он нашёл звезду Аргентины Лионеля Месси, но в 1998 году он уезжает в Японию, где вместе с Хулио Салиносом и Йоном Гойкоэчеа тренирует «Иокогама Флюгелс». В 2001 году после увольнения с поста главного тренера Лоренса Феррера, Решак вызывается в Испанию, где вновь тренирует «Барселону». Единственной задачей, поставленной перед ним, становится квалификация на следующий год в Лигу Чемпионов. До конца сезона оставалось 7 игр, и в итоге Решак вывел клуб на 4 место таблицы. Новый президент клуба Жоан Гаспар назначает Решака тренером на сезон 2001/02. Сезон получился неудачным. «Барселона» проигрывает клубам из низших дивизионов и проигрывает в финале Кубка Испании и Кубка Каталонии. В полуфинале Лиги Чемпионов «Барселона» проиграла мадридскому «Реалу» 1-3. Решак был уволен с поста тренера, и на его место был назначен Луи ван Гал. В 2003 году Решак покинул родной клуб.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
В качестве игрока

Командные
 Обладатель Кубка Ярмарок: 1965/1966, 1971
 Обладатель Кубка Испании: 1967/68, 1970/71, 1977/78, 1980/81
 Чемпион Испании по футболу: 1973/1974
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1978/1979
Индивидуальные
 Обладатель Трофея Пичичи: 1970/1971
В качестве тренера
 Чемпион Испании по футболу: 1990/1991

Примечания

Ссылки 
 Профиль на barcamania.com

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Кондал»
Игроки ФК «Барселона»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Барселона»
Тренеры ФК «Иокогама Флюгелс»
Обладатели трофея Пичичи